Бунако́в — русская фамилия, имеет женскую форму Бунакова.
 Бунаковы — старинный русский дворянский род.

Известные носители 
 
 Бунаков, Виктор Васильевич (род. 1954) — актёр Малого театра, телеведущий, заслуженный артист России (2000)
 Бунаков, Владимир Александрович (род. 1941) — профессор МАТИ, доктор технических наук
 Бунаков, Илья Исидорович (1880—1942) — литературный и общественный псевдоним И. И. Фондаминского, эсера, эмигранта, религиозного деятеля, канонизированного КПЦ.
 Бунаков, Николай Фёдорович (1837—1904) — русский педагог, публицист, прозаик, мемуарист.

См. также 
 Бунак